Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1987/88 war die zehnte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden der MSV Duisburg, der den Aufstieg allerdings nicht schaffte. Hinter ihm qualifizierte sich der zweitplatzierte Schwarz-Weiß Essen für die deutsche Amateurmeisterschaft. In die untergeordneten Verbandsligen Mittelrhein und Niederrhein stiegen die SSG Bergisch Gladbach, der VfL Rhede und Olympia Bocholt ab. Zur Saison 1988/89 ersetzten diese die Aufsteiger SC Brück und SV Wermelskirchen, sowie die Zweitliga-Absteiger vom BVL Remscheid und Rot-Weiß Oberhausen. Somit wurde die Liga zur kommenden Saison auf 19 Mannschaften aufgestockt.

Abschlusstabelle 

1987
Fußballsaison 1987/88